Lake Placid (plaats in New York), plaats in de staat New York (bekend van de Olympische Winterspelen)
 Lake Placid (meer in New York), meer in de staat New York
 Lake Placid (meer in Texas), meer in Texas
 Lake Placid (meer in Queensland), meer in Queensland
 Lake Placid (Florida), plaats in de staat Florida
 Lake Placid (film), film uit 1999
 Hierop gebaseerde televisiereeks Lake Placid 2